Caeciliusoidea är en överfamilj av insekter. Caeciliusoidea ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Caeciliusoidea 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Caeciliusoidea